Norteamericano puede referirse a:

 Norteamericano, natural de América del Norte</small> (o Norteamérica), en el que se localizan los siguientes territorios:
 México
 Canadá
 Estados Unidos
 Groenlandia
 Bermudas
 San Pedro y Miquelón

 Utilizado como sinónimo de estadounidense, natural de Estados Unidos.

Véase también 
 Lista de gentilicios ordenada por topónimo

Referencias 

América del Norte
Gentilicios